Nikola « Niko » Bogojevic (né le  à Duluth, Minnesota), est un lutteur et un catcheur (lutteur professionnel) américain d'origine serbe. Il travaille actuellement à la , dans la division Raw, sous le nom dOtis.

D'abord lutteur, il gagne la médaille de bronze durant le championnat panaméricain de lutte gréco-romaine en 2014 dans la catégorie des poids lourd.

Jeunesse et carrière de lutteur 
Bogojevic grandit dans le Wisconsin et fait  de la lutte au lycée. En 2010, il devient champion du Wisconsin dans la catégorie poids lourd. Après le lycée, il rejoint d'abord l'université d'Augsburg puis l'université d'État du Colorado où il est membre de l'équipe de lutte. Il fait partie de l'équipe des États-Unis de lutte pour les championnats panaméricain junior qu'il remporte en lutte libre et en lutte gréco-romaine.

En 2014, il gagne la médaille de bronze au cours des championnat panaméricain de lutte gréco-romaine dans la catégorie des poids lourd.

Carrière de catcheur

World Wrestling Entertainment (2016-...)

Passage à la NXT (2016-2019) 
Le , Bogojevic signe un contrat avec la  (WWE) et rejoint le , le centre d'entrainement de la WWE. Il fait son premier combat de catch le  au cours d'un spectacle non télévisé de la NXT, le club-école de la WWE. Ce jour-là, il fait équipe avec Adrian Jaoude et ils perdent rapidement face aux Authors of Pain (Akam et Rezar).

Heavy Machinery (2016-2020) 
Début octobre, la WWE annonce qu'il va faire équipe avec Tucker durant le tournoi . Ils se font éliminer de ce tournoi au premier tour par Austin Aries et Roderick Strong le . Le  à NXT, ils obtiennent leur première victoire en battant Mike Marshall & Jonathan Oragun.

Ils ont ensuite un match pour les championnats par équipes de la NXT le  mais ne parviennent pas à vaincre .

Dozovic et Knight participent à l'édition 2018 du  et se font éliminer au premier tour par The Street Profits le . Le  à NXT, il perd avec Tuker Knight contre War Raiders. Le  à NXT, il perd un 2-on-1 Handicap Match contre The Mighty.

Le  août à NXT il gagne avec Tucker Knight contre The Mighty grâce à la distraction causée par the Street Profits.

Le  à NXT, Dozovic perd lors d'un match sans enjeu contre le champion de la NXT Tommaso Ciampa.

Le  à NXT, Dozovic & Knight battent The Forgotten Sons. 

Le  à NXT, ils viennent en aide à EC3 qui subissait les assauts de l'Undisputed Era. Le  à NXT, ils battent Dany D'accardo et Blake Howell.

Le  à NXT, Tucker Knight et Dozovic perdent contre l'Undisputed Era et ne remportent pas les titres par équipe de la NXT.

Draft à SmackDown et romance avec Mandy Rose (2019-2020) 
Le  à Raw, Tucker et lui font leurs débuts en battant The Ascension.

Le  lors du pré-show à WrestleMania 35, ils ne remportent pas la  Andre the Giant Memorial Battle Royal, gagnée par Braun Strowman. Le  à SmackDown Live, lors du Superstar Shake-Up, ils sont transférés au show bleu. Le  à Stomping Grounds, ils ne remportent pas les titres par équipe de SmackDown, battus par "The New" Daniel Bryan et Erick Rowan.  

Le  à Extreme Rules, ils ne remportent pas les titres par équipe de SmackDown, battus par le New Day dans un Triple Threat Tag Team Match, qui inclut également "The New" Daniel Bryan et Erick Rowan. Le  à Crown Jewel, ils ne remportent pas la coupe du monde par équipe de la WWE, éliminés du Tag Team Turmoil Match par le New Day. 

Le  à Elimination Chamber, ils ne remportent pas les titres par équipe de SmackDown, battus par John Morrison et The Miz dans un Elimination Chamber Match, qui inclut également les Usos, le New Day, les Dirty Dawgs et Lucha House Party. Le  à SmackDown, son partenaire bat Dolph Ziggler par disqualification et se blesse pendant le combat. Ensuite, un mystérieux hacker révèle que Sonya Deville et Dolph Ziggler travaillent ensemble depuis longtemps pour éloigner Mandy Rose de lui. Le  à WrestleMania 36, il bat Dolph Ziggler, avant de recevoir un baiser de Mandy Rose.

Mr. Money in the Bank (2020) 
Le  à Money in the Bank, il remporte la mallette, battant ainsi  AJ Styles, Aleister Black, King Corbin, Daniel Bryan et Rey Mysterio. 
 
Le , Tucker rejoint Raw, tandis qu'il reste seul à SmackDown, séparant le duo. Le  à Hell in a Cell, il perd face au Miz, à la suite du Heel Turn de son ancien partenaire qui l'a attaqué pendant le combat, ne conservant pas sa mallette.

Alliance avec Chad Gable, Draft à Raw et champion par équipe de Raw (2020-...) 
Le  à SmackDown, Chad Gable créé l'Alpha Academy et le recrute dans ses rangs, formant ainsi une alliance avec ce dernier. Le  aux Survivor Series, l'équipe SmackDown (Kevin Owens, Jey Uso, King Corbin, Seth Rollins et lui) perd face à celle de Raw (AJ Styles, Riddle, Keith Lee, Braun Strowman et Sheamus) dans un 5-on-5 Traditional Survivor Series Man's Elimination Match. Le  lors du pré-show à TLC, Big E, Daniel Bryan, Chad Gable et lui battent Sami Zayn, King Corbin, Shinsuke Nakamura et Cesaro dans un 8-Man Tag Team Match.

Le  au Royal Rumble, il entre dans le Royal Rumble masculin en  position, mais se fait éliminer par King Corbin. Le  à SmackDown, Chad Gable et lui perdent face à Los Mysterios (Rey Mysterio et Dominik Mysterio) par disqualification et effectuent un Heel Turn.

Le  à SmackDown special WrestleMania, ils ne remportent pas les titres par équipe de SmackDown, battus par les Dirty Dawgs dans un Fatal 4-Way Tag Team Match, qui inclut également Los Mysterios et les Street Profits.

Le , ils sont annoncés être officiellement transférés à Raw. Le  aux Survivor Series, il ne remporte pas la Dual Brand Battle Royal, gagnée par Omos.

Le  à Raw, Chad Gable et lui deviennent les nouveaux champions par équipe de Raw en battant RK-Bro (Randy Orton et Riddle), remportant son premier titre dans le roster principal. Le  au Royal Rumble, il entre dans le Royal Rumble masculin en 25 position, élimine Rey Mysterio, avant d'être lui-même éliminé par RK-Bro. Le  à Raw, Chad Gable et lui perdent un Triple Threat Match face à RK-Bro, qui inclut également Kevin Owens et Seth "Freakin" Rollins, ne conservant pas leurs titres.

Le  à WrestleMania 38, ils ne remportent pas les titres par équipe de Raw, battus par RK-Bro dans un Triple Threat Tag Team Match, qui inclut également les Street Profits.

Le  lors du pré-show à Clash at the Castle, Austin Theory et eux perdent face à Madcap Moss et aux Street Profits dans un 6-Man Tag Team Match.

Le  au Royal Rumble, il entre dans le Royal Rumble match masculin en  position, mais se fait éliminer par Drew McIntyre et Sheamus.

Caractéristiques au catch 
 Prises de finition
 Caterpillar
 Vader Splash
 Compactor (avec Tucker)

 Équipes et clans
 Heavy Machinery (avec Tucker) - (2016-2020)
 Alpha Academy (avec Chad Gable) - (2021-...)

 Surnoms
 Otis Dose of Bait

 Thèmes Musicaux

Palmarès

Comme catcheur 
New Revolution Wrestling
 1 fois Champion chargé de la NRW

 World Wrestling Entertainment
 1 fois Champion par équipe de Raw avec Chad Gable 
 Mr. Money in the Bank (2020)

Comme lutteur 

 Championnat pan-américain de lutte junior
  en lutte libre dans la catégorie des poids lourd (plus de ) en 2011
  en lutte gréco-romaine dans la catégorie des poids lourd (plus de ) en 2011
 Championnat pan-américain de lutte
  en lutte gréco-romaine dans la catégorie des poids lourd (plus de ) en 2014

Récompenses des magazines

Filmographie 
 2020 : Le Catcheur masqué (The Main Event) de Jay Karas : Stinkface

Notes et références

Liens externes 
 
 

Catcheur américain
Naissance en décembre 1991
Catcheur de la World Wrestling Entertainment
Lutteur américain
Naissance à Duluth (Minnesota)